Cadillo puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Acaena magellanica;
 Arctium lappa;
 Bidens pilosa;
 Caucalis platycarpos;
 Dipsacus fullonum;
 Galium aparine; o
 Pavonia schiedeana
 Ranunculus arvensis
 Cenchrus_echinatus
 Tribulus terrestris; o
 Turgenia latifolia.
 Tridax procumbens'' Una planta medicinal también conocida como "hierba del toro".

Además, puede referirse también a:
 La verruga''', una lesión cutánea causada por el virus del papiloma humano.